

Cinema 
 Te quiero – film del 1979 diretto da Tito Davison
 Te quiero – film del 2001 diretto da Manuel Poirier

Musica 
 Te quiero – album di Lucía Méndez del 1985
 Te quiero – album dei Los Temerarios del 1990
 Te quiero: Romantic Style in da World – album di Flex del 2007
 Te quiero/Pequeño Superman – singolo di José Luis Perales del 1981
 Te quiero – singolo di Lucía Méndez del 1985
 Te quiero – singolo degli Hombres G del 1986
 Te quiero – singolo di Flex del 2007
 Te quiero – singolo di Stromae del 2010
 Te quiero – singolo di Ricardo Arjona del 2012
 Te quiero – singolo degli Akcent e Galena del 2015